Tillières ist der Name folgender Orte:
 Tillières (Maine-et-Loire), ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Tillières-sur-Avre, französische Gemeinde im Département Eure

Tillières ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Aimée Carvillon de Tillières (1797–1853)
 Alexis Le Veneur de Tillières (1746–1833), französischer General und Politiker
 Claude-Xavier Carvillon de Tillières († 1812)

Siehe auch:
 Tillier